«Железное поле» — советский художественный фильм 1986 года, снятый режиссёром Ярополком Лапшиным. Премьера фильма состоялась в День Победы 9 мая 1987 года.

Сюжет 
Действие фильма проходит в 1983 году. Владимир Фёдорович Бобылёв, чтобы попасть на фронт во время Великой Отечественной войны, прибавил себе два года. В преддверии своего 60-летнего юбилея он решает восстановить свой возраст, чтобы раньше времени не выходить на пенсию.

Он едет вместе с женой Лилией и сыном Дмитрием в родной для Владимира город Холмы. Там он встречается со своим другом-однополчанином Григорием Ворожуном и бывшей одноклассницей Анной Капустиной. Григорий узнав о том, что Владимир после войны ни разу не был в Волгограде, предлагает ему съездить в этот город, на место Сталинградской битвы.

Во время поездки в Волгоград они посещают мемориальные места, связанные с войной — Мамаев курган и Солдатское поле.

Во время экскурсии по реке они знакомятся с туристом из Германии Кнаппом, который воевал в годы войны в армии Паулюса, и дискутируют с ним об итогах и памяти о войне.

По возвращении в Москву Владимир Бобылёв получает новый партийный билет КПСС с уже восстановленной датой рождения.

В ролях 
 Пётр Вельяминов — Владимир Фёдорович Бобылёв, сотрудник Госстандарта СССР, кандидат наук, участник ВОВ
 Евгений Шутов — Григорий Ворожун, друг и однополчанин Владимира Бобылёва
 Валентина Титова — Лилия Бобылёва, врач, жена Владимира Бобылёва
 Олег Леушин — Дмитрий, сын Бобылёвых (озвучивал Александр Сныков)
 Витаутас Канцлерис — Кнапп, немецкий турист, бывший унтер-офицер
 Ольга Агапова — Эрика, внучка Кнаппа
 Владимир Седов — Геннадий Васильевич Прокшин, член коллегии Госстандарта СССР (озвучивал Юрий Саранцев)
 Ирина Вельяминова — дочь Бобылёвых
 Тамара Логинова — Мария Карповна, жена Григория Ворожуна
 Лариса Лужина — Анна Илларионовна Капустина, учительница, одноклассница Владимира Бобылёва
 Октябрин Балабанов — эпизод
 Юрий Бирюков — камео
 Павел Винник — Евгений Павлович, снабженец в Госстандарте
 Александр Ермаков — Борис Кузьмич Бойко, директор Ковшинского завода
 Наталья Егорова — секретарь КПСС, выдающая партийные билеты
 Анатолий Иванов — Олег Иванович Ткаченко, директор гостиницы в Волгограде, участник ВОВ
 Юрий Саранцев — Пахомов, священник, участник ВОВ
 Н. Степанова — эпизод
 Виктор Титов — эпизод
 Е. Шаблакова — эпизод
 Дмитрий Брекоткин — школьник (эпизод, нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Александр Рекемчук
 Режиссёр-постановщик: Ярополк Лапшин
 Оператор-постановщик: Игорь Лукшин
 Художники-постановщики: Юрий Истратов
 Композитор: Давид Тухманов
 Автор текстов песен: Борис Дубровин

Технические данные 
 Производство: Свердловская киностудия
 Художественный фильм, цветной, широкоэкранный
 Оригинальный язык: русский
 Продолжительность: 85 минут

Место съемок 
Съёмки фильма прошли в Москве, Волоколамске (Московская область) и Волгограде.

В фильме показаны основные достопримечательности Волгограда, в том числе, связанные с войной — Мамаев курган, музей-панорама Сталинградская битва, мельница Гергердта, Солдатское поле.

Примечания

Ссылки 
 Советские художественные фильмы. Аннотированный каталог. 1986—1987.— М.: «Современные тетради», 2003. — С. 57-58.

Фильмы СССР 1986 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы Свердловской киностудии
Фильмы на русском языке